Sankta Anna, S:t Anna, S:ta Anna, St Anna, St. Anna eller Sankt Anna kan avse:

Personer
 Sankta Anna – ett helgon inom Romersk-katolska kyrkan, jungfru Marias mor, se Anna, Marias moder
 Sankta Anna (1000-talet), ortodoxt helgon även känd som Anna av Novgorod, se Ingegerd Olofsdotter
Antonio López de Santa Anna (1794–1876), en mexikansk general

Platser och byggnader

Sankt Anna socken – en skärgårdssocken i Söderköpings kommun
Sankt Anna landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
S:t Anna församling – en tidigare kyrklig församling i Linköpings stift – 2010 Söderköping S:t Anna församling
Sankt Anna kyrka, Östergötland – en kyrkobyggnad i Söderköpings kommun
Sankt Anna gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Söderköpings kommun
Sankt Anna distrikt –  ett distrikt i Söderköpings kommun och Östergötlands län
S:ta Annagården – församlingsgård för Lidingö församling
 Sankt Anna (naturreservat) –  ett naturreservat i Söderköpings kommun
Sankta Annas kapell - Stavkyrka i Ekshärads socken
Sankta Annas sjukhus - Nyköpings första lasarett

Se även
Sankta Anna kyrka – flera kyrkobyggnader
Santa Ana
Sainte-Anne
Sint Annabaai – en bukt på Curaçao